

Chimica 
 Cellophane – pellicola trasparente

Musica 
 Cellophane – album dei The Troggs del 1967
 Cellophane – singolo dei That Petrol Emotion del 1988
 Cellophane – singolo di FKA twigs del 2019